

Маунт-Стерлінг — місто, штат Іллінойс
 Маунт-Стерлінг — місто, штат Кентуккі
 Маунт-Стерлінг — селище, штат Огайо
 Маунт-Стерлінг — селище, штат Вісконсин
 Маунт-Стерлінг — переписна місцевість, штат Айова